USIP steht als Abkürzung für:

Unión de Sindicatos Policiales del Uruguay
Union Sportive Internationale des Polices
United States Institute of Peace

Abkürzung